Kelstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kelstrup (Haderslev Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vilstrup Sogn, Haderslev Kommune
 Kelstrup (Kirke Stillinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirke Stillinge Sogn, Slagelse Kommune
 Kelstrup (Nødager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Nødager Sogn, Syddjurs Kommune
 Kelstrup (Odsherred Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vig Sogn, Odsherred Kommune
 Kelstrup (Vissenbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vissenbjerg Sogn, Assens Kommune